Росций (Roscius) е име на:

 Росций, плебейска фамилия Росции от Ланувиум
 Луций Росций (посланик), римски пратеник при Ларс Толумний във Вейи 437 пр.н.е.
 Луций Росций Фабат, народен трибун 55 пр.н.е., lex Mamilia Roscia Alliena Peducaea Fabia, главен командир в щаба на Цезар
 Секст Росций, от Америя, защитаван 80 пр.н.е. от Цицерон с речта Pro Roscius и Cui bono
 Квинт Росций Гал, артист, за когото Катул пише епиграми, 2/1 век пр.н.е.
 Луций Росций Отон, народен трибун 67 пр.н.е.
 Луций Росций Фабат, претор 49 пр.н.е.
 Росций Регул, суфектконсул 69 г.
 Марк Росций Целий, офицер, суфектконсул 81 г.
 Луций Росций Елиан Меций Целер, суфектконсул 100 г.
 Луций Росций Елиан, суфектконсул 157 г.
 Квинт Росций Помпей, суфектконсул 108 г., управител на Долна Мизия 117 г., започва 122 г. строенето на Адриановия вал
 Квинт Помпей Сенецио Росций, консул 169 г.
 Луций Росций Елиан Пакул, консул 187 г.
 Луций Росций Елиан Пакул Салвий Юлиан, консул 223 г.